

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Appenzell – miejscowość

Szwajcaria 
 Appenzell – gmina w kantonie Appenzell Innerrhoden
 Appenzell – wieś w kantonie Appenzell Innerrhoden, stolica kantonu
 Appenzell – dawny kanton
 Appenzell Ausserrhoden – kanton
 Appenzell Innerrhoden – kanton

Zobacz też 
 Appenzeller